Mugg kan syfta på:

 Mugg – ett dryckeskärl
 Mugg (sjukdom) – en sjukdom som kan drabba hästar

Se även
 Pappersmugg
 Vikmugg